Defender (zeiljacht), een type zeiljacht
 Land Rover Defender, een terreinauto
 Defender (arcadespel), een computerspel uit 1981
 Defender II, een computerspel uit 1981 en een vervolg op Defender
 Defender 2000, een computerspel uit 1996, gebaseerd op het originele spel Defender